Deux navires de l'United States Navy portent le nom dUSS North Dakota d'après l'État du Dakota du Nord :

 l', un cuirassé de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la  en service depuis 2014.

Voir aussi 
 

North Dakota